Petrel Island ist der Name folgender Inseln:

 Pétrel-Insel vor Adélieland, Antarktika
 Petrel Island (Südgeorgien) in der Bay of Isles, Südgeorgien